Francis Bacon (filòsof i estadista). 1561-1626.
 Francis Bacon (pintor). 1910-1992